At the End of a Perfect Day (in inglese Alla fine del giorno perfetto) può riferirsi a:

Film
At the End of a Perfect Day – cortometraggio del 1914, diretto da Tom Ricketts
 At the End of a Perfect Day – cortometraggio del 1915, diretto da George Ade

Musica
 At the End of a Perfect Day – album di Chris de Burgh del 1977
 At the End of a Perfect Day – album di Ralph McTell del 1985